

Geografia
 Lyttelton – città della Nuova Zelanda
 Lyttelton – quartiere di Centurion, Sudafrica
 Baia di Lyttelton – golfo della Nuova Zelanda

Persone
 Adrian Lyttelton (1937) – storico e accademico inglese
 Alfred Lyttelton (1857-1913) – politico, calciatore e crickettista inglese
 Charles Lyttelton, VIII visconte Cobham (1842-1922) – nobile e politico inglese
 Charles Lyttelton, X visconte Cobham (1909-1977) – ufficiale e politico britannico
 Edward Lyttelton (1855-1942) – calciatore inglese
 George Lyttelton, IV barone Lyttelton (1817-1876) – nobile e politico inglese
 Lucy Lyttelton (1841-1925) – nobildonna inglese
 Viola Lyttelton (1912-1987) – nobildonna inglese
 William Lyttelton, III barone Lyttelton (1782-1837) – nobile e politico inglese

Altro
 Barone Lyttelton – titolo nel Pari d'Inghilterra